Dieter Eisfeld ist der Name folgender Personen:

* Dieter Eisfeld (Stadtplaner) (1934–2018), deutscher Jurist, Stadtplaner und Schriftsteller
 Dieter Eisfeld (Psychologe), deutscher Psychologe und Autor